Dossi ist der Familienname folgender Personen:

 Battista Dossi († 1548), italienischer Maler
 Carlo Dossi (1849–1910), italienischer Schriftsteller und Diplomat
 Dosso Dossi (1480–1542), italienischer Maler
 Gabriele Dossi (1947–2021), deutsche Schauspielerin
 Sandro Dossi (* 1944), italienischer Comiczeichner
 Ugo Dossi (* 1943), deutscher Künstler

Dossi ist der Namensbestandteil von:
 Bastida de’ Dossi, italienische Gemeinde in der Lombardei